Die 46. Rallye Portugal war der 4. von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2012. Insgesamt waren 22 Wertungsprüfungen geplant, drei Wertungsprüfungen mussten abgesagt werden wegen starken Regenfällen.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 29. März) 
Die in den Straßen von Lissabon gefahrene erste Wertungsprüfung (3,27 Kilometer) gewann Petter Solberg (Ford). Dahinter folgte Sébastien Loeb (Citroën), Jari-Matti Latvala (Ford) und Mikko Hirvonen (Citroën). In der dritten Wertungsprüfung flog Weltmeister Loeb in den Straßengraben und beschädigte sein Auto so stark, dass die Rallye für ihn bereits vorbei war. Solberg und Latvala gingen in den Nachprüfungen in Führung, auf dem dritten Rang folgte Hirvonen. Dani Sordo (Mini) musste in der zweiten Wertungsprüfung aufgeben, da die Lichtanlage ausgefallen war. Er trat in der dritten Wertungsprüfung nicht mehr an, erst wieder am Freitag (Rallye-2-Reglement).

2. Tag (Freitag, 30. März) 
Die fünfte Wertungsprüfung wurde von starken Regenfällen geprägt. Latvala rutsche von der Straße und verlor viel Zeit, Teamkollege Solberg ging in Führung. In der sechsten Wertungsprüfung widerfuhr Solberg das Gleiche wie zuvor Latvala. Hirvonen übernahm die Führung mit über 31 Sekunden Vorsprung auf Mads Østberg, dahinter Evgeny Novikov. Fordfahrer Novikov war in der siebten Wertungsprüfung 20 Sekunden schneller als Østberg und am Ende des Tages auf dem zweiten Rang. Die Wertungsprüfungen 8 bis 10 mussten am Nachmittag abgesagt werden wegen heftigen Regenfällen, die Sicherheit konnte vom Veranstalter nicht mehr gewährleistet werden.

3. Tag (Samstag, 31. März) 
Nach den Wertungsprüfungen am Samstag hatte sich im Klassement bei den ersten Drei nichts geändert. Trotz technischen Problemen konnte sich Petter Solberg auf den fünften Rang vorarbeiten, er lag zu diesem Zeitpunkt über sechs Minuten hinter dem Führenden Mikko Hirvonen.

4. Tag (Sonntag, 1. April) 
Zwar ging Mikko Hirvonen (Citroën) als erster durch das Ziel, wurde aber später disqualifiziert wegen eines nicht regelkonformen Turbos und einer Kupplung, die ebenfalls nicht dem Reglement entsprach. So kam Mads Østberg zu seinem ersten Sieg in der WRC, vor Evgeny Novikov und Petter Solberg (alle Ford). Dani Sordo (Mini) gewann die Power-Stage vor Jari-Matti Latvala und Ott Tänak (beide Ford).

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen 

Bemerkung: Mikko Hirvonen (Citroën) wurde disqualifiziert (siehe Berichte 4. Tag).

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC

Einzelnachweise 

Portugal
2012